Forkortelsen SB kan hentyde til flere forskellige ting:
 Sanderum Boldklub – en dansk fodboldklub
 Skagensbanen - en jernbanestrækning og et tidligere jernbaneselskab
 Silkeborg Boldklub – en dansk fodboldklub
 Stolen base – et udtryk inden for baseball
 Stenløse Boldklub – en dansk fodboldklub
 Sb - antimon's kemiske symbol i Det periodiske system
 sb. - subtantiv = navneord